Premier League 1995-96 var den fjerde sæson af Premier League. Manchester United vandt sæsonen. Manchester City, Queens Park Rangers og Bolton rykkede ned i The Championship.

Ligatabel

K = Kamper spilt;  V = Kamper vunnet;  U = Kamper uavgjort;  T = Kamper tapt;  MF = Mål for;  MM = Mål mot;  P = Poeng

Topscorerlisten

1995-96